Yalova, törökországi tartomány
 Yalova, az azonos nevű török tartomány egyik körzete
 Yalova, az azonos nevű török tartomány székhelye